Slovo fón má více významů:

 Fón (jednotka) – jednotka hladiny hlasitosti
 Hláska – jednotka zvukové stránky řeči